Каса Нуева има више значења:

 Каса Нуева (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Каса Нуева, Каса Нуева Јебусиви (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Каса Нуева (Веветока), насеље у савезној држави Мексико у Мексику